Konrad V Kącki (między 1381 a 1387-1439) – książę oleśnicki z dynastii Piastów
 Edward Kącki (ur. 1925) – informatyk, rektor Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi
 Marcin Kącki (ur. 1976) – dziennikarz